La Charca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Charca, Veracruz, ort, Atoyac, 
 La Charca, Querétaro Arteaga, ort, Pinal de Amoles, 

Robotskapade Mexikoförgreningar